Валя-Морилор ( — Долина мельниц):
 Валя-Морилор — озеро в Кишинёве
 Парк «Валя-Морилор» — парк в Кишинёве